

Codici 
 TRO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Taree, Nuovo Galles del Sud (Australia)
 tro – codice ISO 639-3 della lingua tarao naga

Mineralogia 
 Tro – abbreviazione di troilite

Note